L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 9 au  à Hiroshima, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA International. Nao Hibino remporte le tournoi en simple et celui en double avec Misaki Doi.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australienne Daria Gavrilova, de la Tchèque Barbora Krejčíková et de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová. Elles sont respectivement remplacées par Priscilla Hon, Nao Hibino et Katarzyna Kawa.

Lauréates 
En simple, la Japonaise Nao Hibino remporte son deuxième titre en s'imposant face à sa compatriote Misaki Doi. Il s'agit de la première fois depuis la création du tournoi que la finale voit s'affronter deux locales.

En double, Misaki Doi et Nao Hibino remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face à Christina McHale et Valeria Savinykh. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2017)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Japon
Sport au Japon en 2019
Tennis en septembre 2019